Медаль «Кавказ 1837 год» — государственная награда Российской империи.

Основные сведения 
Медаль «Кавказ 1837 год» — медаль Российской империи для награждения жителей Кавказа, сопровождавших Николая I во время его поездки по Кавказу в 1837 году. Поездка императора происходила во время Кавказской войны. Учреждена медаль была по указу Николая I от  года .

Порядок награждения 
Медалью награждали жителей Кавказского края, принимавших участие в конвоировании Николая I, почетном карауле, а также депутатов, представлявшихся императору во время его путешествия по Кавказу в 1837 году.

Описание медали 
Медаль сделана из серебра. Диаметр 28 мм. На лицевой стороне медали изображён портрет Николая I в профиль. Вдоль бортика по окружности надпись: «». На оборотной стороне медали горизонтально расположена надпись в две строки: «». Строки разделены двумя короткими чертами, разделёнными точкой. Над надписью — небольшая пятиконечная звезда. Было произведено 2847 награждений. На Санкт-Петербургском монетном дворе всего было отчеканено 3300 медалей: 1500 в декабре 1837 года и 1800 в сентябре 1838 года. Неиспользованные медали были сданы на переплавку.

Порядок ношения 
Медаль имела ушко для крепления к колодке или ленте. Носить медаль следовало на груди. Лента медали — Владимирская.  года указом  Николая I было разрешено сохранять медали в семье в случае смерти награждённого, что существенно отличалось от практики награждения в то время: обычно после смерти награждённого медали сдавали обратно в капитул орденов и медалей.

Изображения медалей

См. также 
 Медали Российской империи
 Медаль «Кавказ 1871 год»

Примечания

Литература

Ссылки